Rybář (slovensky Rybár) může být:

 rybář – člověk zabývající se rybolovem
 rybář (povolání) – osoba zabývající se chovem a lovem ryb a vodní drůbeže
 Rybář (příjmení)
 Rybář (časopis) –  zaniklý český časopis

Externí odkazy